Dives atroviolaceus é uma espécie de ave da família Icteridae.

É endémica de Cuba.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude e florestas secundárias altamente degradadas.

Referências 

Dives
Aves de Cuba
Aves descritas em 1839